Lemley ist der Familienname folgender Personen:
 Earl Lemley Core (1902–1984), US-amerikanischer Botaniker und Historiker
 Harry Jacob Lemley (1883–1965), US-amerikanischer Jurist, Bundesrichter der Vereinigten Staaten
Jack Lemley (* 1935), US-amerikanischer Bauingenieur und Manager
 Jim Lemley (* 1965), US-amerikanischer Filmproduzent